Lindtner ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Lindner.

Namensträger 
 Carl Lintner (1828–1900), deutscher Brauwissenschaftler
 Eduard Lintner (* 1944), deutscher Politiker
 Ernst Lintner (* 1943), österreichische Sänger
 Hans Lintner (* 1951), österreichischer Politiker (ÖVP), Bürgermeister in Tirol
 John Lintner (1916–1983), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Karl Lintner (1855–1926), deutscher Brauwissenschaftler
 Luis Lintner (1940–2002), Südtiroler Missionar in Brasilien
 Martin M. Lintner (* 1972), italienischer römisch-katholischer Theologe 
 Richard Lintner (* 1977), slowakischer Eishockeyspieler

Familienname
Wohnstättenname
Deutscher Personenname